La première saison de The Best : Le Meilleur Artiste, émission française de téléréalité et de divertissement, a été diffusée sur TF1 du  au .

Elle a été remportée par Chilli and Fly.

Jury 
Le jury de la première saison est composé de quatre personnalités du spectacle :
 Lara Fabian, auteure-compositrice-interprète belge
 Alessandra Martines, danseuse franco-italienne
 Arturo Brachetti, artiste italien
 Sébastien Stella, metteur en scène et chorégraphe français

Déroulement 
Ce programme propose des numéros d'artistes spectaculaires. Dans chaque émission 12 artistes de diverses disciplines se succèdent pour essayer de gagner la première place, c'est-à-dire le fauteuil du meilleur Artiste.

Le jury note chaque candidat avec une note de 1 à 10, mais en complément le public peut également voter de 1 à 10. La note moyenne du jury et du public est ensuite dévoilée et additionnée pour obtenir une note sur 20.

Si ce score est supérieur à celui du leader, le challenger prend directement sa place dans le fauteuil. À la fin de chaque émission, seulement le leader (c'est-à-dire celui qui se trouve sur le fauteuil du meilleur artiste) est qualifié pour la finale.

Pour la finale, les quatre membres du jury ont chacun repêché un artiste éliminé.

Émissions

Émission du  

Légende

Émission du  

Légende

Émission du  

Légende

Émission du  

Légende

Émission du  

Légende

Émission du  

Légende

Émission du  

Légende

Finale 

La finale de The Best : Le Meilleur Artiste se déroule le  à partir de 20h50 sur TF1. Durant cette émission, les 7 gagnants des qualifications, plus quatre coups de cœur choisis par le jury s'affronteront lors de la phase finale.

Les gagnants sont les Chilli and Fly. Ils remportent donc  et le titre de meilleur artiste.

Légende

Audiences 

Légende

Notes

Références 

Émission diffusée sur TF1
Émission de télévision produite en France
Beat The Best
Best